Hebrew Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hebrew Cemetery (Michigan), ID-Nr. 09000474
 Hebrew Cemetery (Virginia), ID-Nr. 06000348